Уильямсон ():

 Уильямсон (гора) — горная вершина в Кордильерах.
 Уильямсон (река) — река на юге центральной части штата Орегон, США.
 Уильямсон (Западная Виргиния) — город в Западной Виргинии, США
 Уильямсон (округ) — список округов в США под названием Уильямсон.

Персоналии 
 Уильямсон, Александр Уильям (1824—1904) — английский химик-органик, член Лондонского королевского общества (1855).
 Уильямсон, Брайан (1945—2004) — ямайский борец за права геев.
 Уильямсон, Бри (род. 1979) — канадская актриса.
 Уильямсон, Генри (1895—1977) — английский писатель-натуралист.
 Уильямсон, Гэвин (род. 1976) — британский политик.
 Уильямсон, Дарольд (род. 1983) — американский легкоатлет, специализировавшийся на спринтерском беге.
 Уильямсон, Дейвид Теодор Нельсон (1923—1992) — британский инженер-конструктор
 
 Уильямсон, Джек (1908—2006) — американский писатель-фантаст.
 Уильямсон, Джозеф (1633—1701) — британский государственный деятель.
 
 Уильямсон, Джордж Хант (1926—1986) — американский писатель и контактёр.
 Уильямсон, Джорди (род. 1981) — австралийский математик.
 Уильямсон, Дэваррил (род. 1968) — американский боксёр-профессионал.
 Уильямсон, Зайон (род. 2000) — американский баскетболист.
 Уильямсон, Иан (род. 1958) — английский профессиональный снукерист и игрок в английский бильярд.
 Уильямсон, Кара Линн (род. 1985) ― американская пловчиха.
 Уильямсон, Кевин (род. 1965) — американский сценарист, продюсер, режиссёр и актёр.
 Уильямсон, Кей (1935—2005) — лингвист-африканист.
 Кейт Уильямсон (1931—2013) — американская актриса.
 Уильямсон, Киерон (род. 2002) — художник-акварелист.
 Уильямсон, Корлисс (род. 1973) — американский баскетболист.
 Уильямсон, Ли (род. 1982) — английский и ямайский футболист.
 Уильямсон, Лия (род. 1993) — английская футболистка.
 Уильямсон, Майк (род. 1983) — английский футболист.
 Уильямсон, Майкелти (род. 1957) — американский актёр, режиссёр и сценарист.
 Уильямсон, Малколм (1931—2003) — австралийский композитор, пианист, органист, мастер королевской музыки (1975—2003).
 Уильямсон, Мэтью (род. 1971) — британский модельер.
 Уильямсон, Никол (1936—2011) — британский актёр.
 Уильямсон, Одри (1926—2010) — британская легкоатлетка, призёр Олимпийских игр в Лондоне (1948).
 Уильямсон, Оливер Итон (1932—2020) — американский экономист. Лауреат премии по экономике памяти Альфреда Нобеля (2009).
 Уильямсон, Питер (род. 1948) — английский профессиональный снукерный рефери.
 Уильямсон, Ричард (род. 1940) — католический епископ-лефеврист, член Священнического братства святого Пия Х, отрицатель Холокоста.
 
 Уильямсон, Роджер (1948—1973) — британский автогонщик.
 Уильямсон, Рон (1953—2004) — один из осуждённых в 1988 году за изнасилование и убийство девушки, 11 лет спустя освобождён за невиновностью.
 Сонни Бой Уильямсон I (настоящее имя Джон Ли Кёртис Уильямсон; 1914—1948) — американский блюзовый музыкант.
 Сонни Бой Уильямсон II (настоящее имя Алек «Райс» Миллер; 1912—1965) — американский блюзовый музыкант.
 Уильямсон, Сэм (род. 1987) — английский футболист.
 Уильямсон, Фред (род. 1938) — американский и итальянский актёр, режиссёр, сценарист и продюсер.
 Уильямсон, Эрик (род. 1997) — американский футболист.

См. также 
 Уильямс (значения)